Bene ma non benissimo – singolo del 2017 di Shade
Bene ma non benissimo – film del 2018 diretto da Francesco Mandelli